Kadeřávek ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Jan N. Kadeřávek (1840–1922), tschechischer Philosoph
 František Kadeřávek (1885–1961), tschechischer Mathematiker